Seitenwechsel steht für:

 einen Ganzseitenumbruch
 Tausch der Spielfeldhälften in der Halbzeit
 Seitenwechsel (Roman), Roman von Nella Larsen 
 Seitenwechsel (2016), deutscher Spielfilm von Vivian Naefe
 Seitenwechsel (2021), Originaltitel Passing, Filmdrama von Rebecca Hall
 Seitenwechsel, ein Mitarbeiteraustauschprogramm; siehe Externe Mitarbeiter in deutschen Bundesministerien

Siehe auch: